

Astronomia 
 107 Camilla – asteroide della fascia principale
 Cratere Camilla – cratere sulla superficie di Dione

Cinema 
 Camilla – film del 1954 diretto da Luciano Emmer
 Camilla - Un amore proibito (Camilla) – film del 1984 diretto da María Luisa Bemberg
 Camilla – film del 1994 diretto da Deepa Mehta

Geografia 
 Camilla – capoluogo della Contea di Mitchell, Georgia (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Camilla – personaggio dellEneide di Virgilio
 Camilla – romanzo di Frances Fanny Burney del 1796
 Camilla – romanzo di Madeleine L'Engle del 1951
 Camilla che odiava la politica – libro di Luigi Garlando del 2008

Onomastica 
 Camilla – nome proprio di persona femminile italiano

Persone 
 Camilla (1972) – cantante italiana
 Celestino Camilla (1917-1991) – ciclista su strada italiano naturalizzato francese
 Giacomo Camilla (XVIII secolo–...) – scultore italiano
 Giovanni Camilla (XVI secolo–XVI secolo) – medico e filosofo italiano

Personaggi immaginari 
 Camilla – personaggio della serie Fantazoo
 Camilla – personaggio dei Muppet
 Camilla – personaggio della serie Pokémon

Televisione 
 Camilla – serie televisiva diretta da Ennio De Concini
 Camilla – miniserie televisiva del 1976 diretta da Sandro Bolchi

Altro 
 Camilla – opera di Ferdinando Paër su libretto di Giuseppe Carpani
 Limenitis camilla – genere di insetti delle Camillidae

Pagine correlate 
 Carmilla (disambigua)

Altri progetti